Tischer ist der Name folgender Orte in Estland:
 Tischer (estnisch Tiskre), Dorf nordwestlich der Hauptstadt Tallinn in der Landgemeinde Harku im estnischen Kreis Harju.
 Tischer (estnisch Tiskre), westlichster Stadtbezirk der Hauptstadt Tallinn im Stadtteil Haabersti.

Tischer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Tischer (1884–1971), deutscher Architekt
 Anuschka Tischer (* 1968), deutsche Neuzeithistorikerin
 Arthur Tischer (1895–2000), deutscher Jurist und Botaniker
 August Tischer (1882–1928), deutscher Kopfrechner, siehe Rechen-August
 Axel Tischer (* 1986), deutscher Wrestler
 Georg Gottlieb Tischer, kurfürstlich-sächsischer Beamter, Kammerkommissar und Amtsmann
 Gustav Tischer (1877–1945), deutscher Graphiker
 Janine Tischer (* 1984), deutsche Bobfahrerin
 Johann Friedrich Wilhelm Tischer (1767–1842), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Johann Nikolaus Tischer (1707–1774), deutscher Organist und Komponist
 Manfred Tischer (1925–2008), deutscher Künstlerfotograf
 Matthias Tischer (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Simon Tischer (* 1982), deutscher Volleyballspieler
 Udo Tischer (1956–1992), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Wolfram Tischer (1930–2015), deutscher Kinderchirurg und Hochschullehrer

Tischer als Teil von Firmierungen:
 Linton G. Tischer Tri-Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Discher